Томас Моронг (, 15 апреля 1827 — 26 апреля 1894) — американский ботаник.

Биография 
Томас Моронг родился в штате Алабама 15 апреля 1827 года.

Моронг провёл своё детство в штате Алабама; в возрасте пятнадцати лет он переехал на север со своей семьёй. В 1848 году Томас получил степень бакалавра искусств в Amherst College. У него развился интерес к ботанике благодаря контактам с Уильямом Оуксом и Джеймсом Роббинсом. Его интерес к ботанике продолжал развиваться и после смерти Оукса и Роббинса, он заинтересовался сбором растений вдоль водных путей Южной Америки. Благодаря контактам с Натаниэлем Лордом Бриттоном на встречах 1886 и 1887 года Американской ассоциации содействия развитию науки его мечта по сбору растений в Южной Америке осуществилась. 30 июля 1888 года Томас Моронг уехал в Буэнос-Айрес; он собирал растения в Аргентине, а затем отправился в Парагвай. Моронг описал более 360 видов растений.

Томас Моронг умер в Огайо 26 апреля 1894 года.

Научная деятельность 
Томас Моронг специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1885. Notes on Naiadaceae. Ed. Carlon & Hollenbeck.
 1886. Revision of the North American species of Nuphar. Ed. University of Chicago Press.
 1888. A new water-lily. Ed. University of Chicago Press.
 1889. Paraguay and its flora. Botanical Gazette.
 Morong, T; NL Britton. 1893. An enumeration of the plants collected by Dr. Thomas Morong in Paraguay, 1888—1890. Ann. New York Academy of Sci. 7: 45—280.
 1893. A new species of Listera, with notes on other orchids (Contributions from the Herbarium of Columbia College). Ed. Torrey Botanical Club.
 2007. The Naiadaceae Of North America. Ed. Kessinger Pub. 180 pp. ISBN 0-548-48429-5.

Примечания

Литература 
 Britton, NL. «Thomas Morong». Bull Torrey Club 21: 239—244.
 Deane, Walter. «Thomas Morong». Bot Gaz 19: 225—228.

Ссылки 
 Harvard University Library: Morong, Thomas, 1827—1894. Letters to Thomas Morong, 1874—1888: A Guide

Ботаники по алфавиту
Ботаники США